Valtenna s.r.l., o semplicemente Valtenna, è un'azienda italiana specializzata nella produzione cartotecnica degli imballaggi.

Storia 
Valtenna s.r.l. viene fondata a Fermo nel 1963 dai fratelli Ottavio, Giuseppe e Ildebrando Moretti. Mentre nelle Marche venivano fondate varie fabbriche di scarpe, i tre fratelli scelsero di creare uno scatolificio che, per il 98%, produceva appunto scatole per scarpe.

Nel 1974 effettuarono degli investimenti in macchine rivestitrici per produrre scatole rigide. Sei dei sette figli dei fondatori presero in mano la gestione dell'azienda a partire dal 1990 e tre anni dopo iniziarono la produzione di scatole abbattibili. Inoltre crearono un nuovo stabilimento di 7.000 mq con prime macchine da stampa, autoplatina e piegaincolla. Nel 2000 viene aperto un nuovo stabilimento di 1.500 m² ad Oradea, in Romania, per il mercato locale; mentre nel 2009 l'espansione commerciale porta l'azienda in Francia grazie all'apertura di un ufficio commerciale.

La produzione principale odierna avviene in uno stabilimento all’avanguardia realizzato con l’utilizzo di materiali altamente performanti, realizzato nel 2013. Attualmente il 50% delle scatole sono destinate alle calzature, mentre il rimanente 50% è diviso tra occhialeria, camicieria, vinicoltura, cosmetica, software e abbigliamento di vario tipo.

Certificazioni

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende fondate nel 1963
Aziende della provincia di Fermo